Striesow ist der Ortsname von:
 Striesow (Dissen-Striesow), Ortsteil der Gemeinde Dissen-Striesow im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg

Striesow ist der Familienname von:
 Anna Striesow (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Devid Striesow (* 1973), deutscher Schauspieler